Richwood (Louisiana)
 Richwood (Ohio)
 Richwood (Virgínia de l'Oest)